

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 1 липня — український актор, драматург, театрознавець, громадський діяч Ярослав Климовський;  1995 у Філадельфії

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1907 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1907 //

Посилання